

Astronomia 
 432101 Ngari – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Ngari - regione storica del Tibet
 Prefettura di Ngari – prefettura della regione autonoma del Tibet, in Cina

Persone 
 Idriss Ngari – politico gabonese